Cervin, (med ursprung i latin Cervus, "hjort", även latinisering av efternamnet Hjort, via latin Cervinus) kan syfta på:

 Cervin (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Cervin (varumärke) – ett franskt damunderklädesmärke
 Cervin – en beteckning på stånghorn, se Horn (utskott)

Geografi

Antarktis 

 Mount Cervin, berg,

Schweiz 

 Le Cervin – franska namnet på ett berg i Valais, se  Matterhorn 
 Petit Cervin – franska namnet på ett berg i Valais, se Klein Matterhorn

Referenser